Julio Fernández Correa, ex giocatore e allenatore di calcio a 5 spagnolo
Julio Fernández Rodríguez, produttore cinematografico spagnolo
Julio Cesar Fernández, calciatore argentino
Julio Hilario Fernández, calciatore argentino
Julio Fernández Atienza, ministro cileno nel governo Pinochet